Candeleros del diablo puede referirse a:
 Nombre común de la planta Narcissus cernuus.
 Nombre común de la planta Narcissus jonquilla.